Contea di Pawnee o Pawnee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pawnee (Kansas)
 Contea di Pawnee (Nebraska)
 Contea di Pawnee (Oklahoma)